Alpen Cup w skokach narciarskich 2004/2005 rozpoczął się 11 września 2004 w Villach, a zakończył 13 marca 2005 w Pragelato. Cykl składał się z 12 konkursów, spośród których cztery zostały rozegrane w warunkach letnich. Jeden z konkursów w Seefeld został odwołany. Najwięcej konkursów (po trzy) rozegrano w Austrii i we Francji.

Zawody, które 2 października 2004 odbyły się na skoczni Bauhenk, były pierwszymi międzynarodowymi zawodami rozegranymi na tej skoczni. W drugiej serii tych zawodów rekord skoczni ustanowił Arthur Pauli. Za skok na odległość 110,5 metra Austriak otrzymał trzy noty po dwadzieścia punktów.

Zwycięzcą klasyfikacji generalnej został Arthur Pauli, który wygrał najwięcej konkursów. Drugi w klasyfikacji Słoweniec Jurij Tepeš obronił miejsce z sezonu 2003/2004.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

2004 w sportach zimowych
2005 w sportach zimowych
2004 w Europie
2005 w Europie
2005